Kotipelto — финская группа, играющая мелодичный пауэр-метал. Она была названа по фамилии Тимо Котипелто, который основал её в 2001 году во время перерыва в творчестве группы Stratovarius.

В записи первых двух альбомов Waiting for the Dawn и Coldness принимали участие гитаристы Майкл Ромео из Symphony X и Роланд Грапов из Helloween, басист Яри Кайнулайнен и клавишник Янне Вирман. Последний участвовал также в записи третьей пластинки Serenity, выпущенной в 2007 году.

Релизы Kotipelto были коммерчески успешными в родной Финляндии: альбомы Coldness и Serenity входили в первую десятку, а сингл «Reasons» возглавлял финский хит-парад.

Дискография

Альбомы 
 Waiting for the Dawn (2002)
 Coldness (2004)
 Serenity (2007)

Синглы 
 «Beginning» (2002)
 «Reasons» (2004)
 «Take Me Away» (2004)
 «Sleep Well» (2006)

Примечания

Ссылки 
 
 Kotipelto на AllMusic

Пауэр-метал-группы Финляндии
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Исполнители Century Media Records